Sebastiansweiler ist der Name folgender Orte:

 Bad Sebastiansweiler, Stadtteil von Mössingen im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg
 Sebastiansweiler (Frohnstetten), Wüstung auf der Gemarkung von Frohnstetten im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Sebastiansweiler (Schechingen), ehemaliger Weiler der Gemeinde Schechingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg; aufgegangen im Hauptort